Наудерс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек. . Официальный код — 70615.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Роберт Майр (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 5 мест.
 местный блок: 4 места.
 местный блок: 4 места.

Известные уроженцы 
 Блаас, Карл фон (1815—1894) — австрийский художник.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля